Ю́рий Ива́нович Аверья́нов (род. 1937) — российский учёный, кандидат философских наук, специалист по истории этики и педагогики. Автор учебных материалов по обществознанию и методике преподавания обществознания в школе. Организатор издания и  первого в России энциклопедического словаря «Политология»; один из редакторов словаря «Религии народов современной России», соредактор школьного словаря «Обществознание», автор-составитель словаря-справочника «Обществознание. Понятия и термины».

Биография 
Родился 10 сентября 1937 года в городе Самарканде (Узбекская ССР, СССР) в семье научного работника (отец — Аверьянов Иван Яковлевич (1907—1984) кандидат с/х наук; мать — Аверьянова Вера Терентьевна (1912—1995) — преподаватель географии средней школы). В 1956 году после окончания московской средней школы работал токарем на заводе «Калибр». В 1957 году поступил на историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (ныне МПГУ), который окончил в 1963 году по специальности «Преподаватель русского языка и литературы».

Значительный период трудовой деятельности приходится на работу в центральных органах общества «Знание» СССР.

В 1963 — 1966 гг. — референт правления общества «Знание» РСФСР по лекционной работе среди молодежи и пропаганде педагогических знаний; 1966 — 1978 гг. — референт, старший референт, заведующий отделом организации лекций Правления всесоюзного общества «Знание».

Без отрыва от работы окончил курсы редакционно-издательских работников при Московском полиграфическом институте (1965) и аспирантуру по кафедре философии философского факультета Московского государственного университета (1971—1974).

В 1975 году там же защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Борьба идей в этике в первое десятилетие советской власти в России».

Позже работал в редакционно-издательской сфере.

1978 — 1981 гг. — главный редактор литературы по философии, научному коммунизму и праву Главной редакции общественно — политической литературы Госкомиздата СССР.

1981 — 1988 гг. — заведующий редакцией литературы по философии и научному коммунизму издательства «Мысль».

1988 — 1991 гг. — заведующий редакционно-издательским отделом ИОН при ЦК КПСС.

1991 — 1995 гг. — директор издательства Московского коммерческого университета.

Последующий период трудовой деятельности связан с научно-педагогической работой в Российской академии образования.

1995 — 2013 гг. — старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник Института общего среднего образования РАО (переименован в "Федеральное государственное научное учреждение «Институт содержания и методов обучения Российской академии образования»).

1998 — 1999 гг. — старший научный сотрудник (совместительство) Российского независимого института социальных и национальных проблем (РНИС и НП); работа по подготовке к изданию словаря «Религии народов современной России».

Женат, имеет двоих детей.

Научные труды

Энциклопедии 
 Политология : Энциклопедический словарь / под ред. Аверьянова Ю. И. [Аверьянов Ю. И. и др.]. — М. : Изд-во Моск. коммерч. ун-та, 1993. — 431 с., тираж 100000 экз.
 Обществознание. Школьный словарь / под ред. Аверьянова Ю. И., Боголюбова Л. Н. [Аверьянов Ю. И. и др.]. — М.: Просвещение, 2013. — 158 с., тираж 12000 экз.
 Ю. И. Аверьянов. Обществознание. Понятия и термины. Словарь-справочник. — М.: Экзамен, 2016. — 527 с., тираж 10000 экз.

Монографии 
 Аверьянов Ю. И. Социалистическая революция и мораль. М.: Знание, 1977. — 63 с. — (Новое в жизни, науке, технике).
 Аверьянов Ю. И., Савин Ю. А. Бытовая мораль при социализме : (Специфика и закономерности развития). — М. : Знание, 1984. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике).
 Аверьянов Ю. И. Введение в философию. 10-11 классы : учебное пособие / Ю. И. Аверьянов. — М. : Экзамен, 2007. — 239 с. : ил. — (Элективный курс : ЭК. Профильное обучение). ISBN 978-5-377-00095-2
 Аверьянов Ю. И. Поурочные разработки по философии. 10-11 классы : к элективному курсу Ю. И. Аверьянова «Введение в философию. 10-11 классы». — М. : Экзамен, 2007. — 207 с. (Учебно-методический комплект). ISBN 978-5-377-00094-5
 Аверьянов Ю. И. Современное научное знание: методологические тенденции конструирования содержания образования.// Инструментальная дидактика. Перспективные средства, среды и технологии обучения. Колл. монография / под ред. Т. С. Назаровой. — ФГНУ ИСМО РАО, М.- СПб: «Нестор-История», 2012. 435 с.
 Содержание социально-гуманитарного образования в современном обществе и закономерности его становления. Коллективная монография. / под ред. Боголюбова Л. Н. — [Аверьянов Ю. И. и др.]. /Ю. И. Аверьянов, авторский текст: Сс. 45-53; 341—361 — Российская академия образования, М. — СПб : «Нестор- История», 2014. — 379 с.

Статьи 
 Аверьянов Ю. И. Принципы преподавания этики в системе общего среднего образования // Российская общеобразовательная школа: проблемы и перспективы. Колл. авторов / под ред. В. А. Полякова, Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Дика. — ИОСО РАО, 1997. 153 с.
 Аверьянов Ю. И. Курс философии в старшей профильной школе // Школьные перемены . Научные подходы к обновлению общего среднего образования. -М.: Российская академия образования, 2001. −334 с., тираж 300 экз.
 Аверьянов Ю. И. Курс «Введение в философию» в выпускном классе 12- летней школы. // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2001. — № 2.— С.36-45.
 Аверьянов Ю. И. Роль философии в становлении личности: материал для самостоятельной работы. // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2003. — № 3.— С.62- 70.
 Аверьянов Ю. И. Роль философии в изучении общества и природы. Материалы к обзорной лекции. // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2004. — № 10.— С.41-46.
 Аверьянов Ю. И. Региональный (национально-региональный) компонент обществоведческого курса // Общая методика преподавания обществознания в школе. Под ред. Л. Н. Боголюбова. — М.: Дрофа, 2008. — 607 с., тираж 5000 экз.
 Аверьянов Ю. И. Зарождение обществоведческого образования в дореволюционной России. // Педагогика. — 2012. — № 1. — С. 97-106.
 Аверьянов Ю. И. Историко-обществоведческое образование в советской школе 1920-х гг. // Педагогика. — 2013. — № 4. — С. 81-94.
 Аверьянов Ю. И. Междисциплинарный курс для старшей школы «Картина мира». // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2013. — № 6. — С.35-45; № 7. — С. 45-53.

Примечания 

Авторы энциклопедий и словарей
Педагоги России
Религиоведы России
Выпускники МПГУ